

FA

 FAA – Faranah, Guinée
 FAB – Farnborough, Angleterre, Royaume-Uni
 FAC – Faaite, Polynésie française
 FAE – Vagar - Sorvag, îles Féroé
  FAF – Fort Eustis (Felker Army Air Field), VA, États-Unis
 FAG – Fagurholsmyri, Islande
 FAH – Aérodrome de Farah, Afghanistan
  FAI – Fairbanks, AK, États-Unis
 FAJ – Fajardo (Diego Jimenez Torres), Porto Rico
  FAK – False Island Seaplane Base, Alaska, États-Unis
  FAL – Roma (Falcon State Park Airport), TX, États-Unis
  FAM – Farmington Regional Airport, MO, États-Unis
 FAN – Farsund (Lista), Norvège
 FAO – Faro airport, Portugal
 FAQ – Fitiuta Airport, Samoa américaines
  FAR – Aéroport international Hector, Fargo, Dakota du Nord, États-Unis
 FAS – Faskrudsfjordur, Islande
  FAT – Fresno Air Terminal, CA, États-Unis
 FAV – Fakarava, îles de la Société, Polynésie française
  FAY – Fayetteville Regional Airport, NC, États-Unis

FB

 FBA – Ancien aérodrome de Baraka Malinde (Fizi), Congo-Kinshasa
 FBD – Aérodrome de Fayzabad, Afghanistan
 FBE – Francisco Beltrao, PR, Brésil
  FBG – Fort Bragg (Simmons Army Air Field), NC, États-Unis
  FBK – Fairbanks (Fort Wainwright), AK, États-Unis
  FBL – Faribault Municipal Airport, MN, États-Unis
 FBM – Aéroport international de Lubumbashi, République démocratique du Congo
  FBR – Fort Bridger Airport, WY, États-Unis
 FBU – Oslo (Fornebu), Norvège
  FBY – Fairbury Municipal Airport, NE, États-Unis

FC

  FCA – Kalispell (Glacier Park International), MT, États-Unis
 FCB – Ficksburg, Afrique du Sud
  FCH – Fresno-Chandler Downtown Airport, CA, États-Unis
  FCM – Minneapolis (Flying Cloud Airport), MN, États-Unis
 FCO – Rome (Leonardo da Vinci/Fiumicino), Italie
  FCS – Fort Carson, Colorado Springs, Colorado, États-Unis
  FCT – Yakima Firing Center Army Air Field, WA, États-Unis
  FCY – Forrest City Municipal Airport, AR, États-Unis

FD

 FDA – Fundacion, Colombie
 FDB – Principe da Beira, RO, Brésil
 FDE – Foerde (Bringeland), Norvège
  FDF – Fort-de-France (Le Lamentin), Martinique, France
  FDH – Friedrichshafen (Lowenthal), Allemagne
  FDK – Frederick Municipal Airport, MD, États-Unis
 FDO – San Fernando, Province de Buenos Aires, Argentine
 FDP – Fariopur, Bangladesh
  FDR – Frederick Municipal Airport, OK, États-Unis
 FDU – Aéroport de Bandundu, Bandundu, République démocratique du Congo
  FDW – Winnsboro (Fairfield County Airport), SC, États-Unis
  FDY – Findlay Airport, OH, États-Unis

FE

 FEA – Fetlar Island, Royaume-Uni
 FEB – Sanfebagar, Népal
 FEG – Farghona, Ouzbékistan
 FEK – Ferkessedougou, Côte d’Ivoire
  FEL – Fuerstenfeldbruck Air Base, Allemagne
 FEN – Fernando de Noronha, FN, Brésil
  FEP – Freeport (Albertus Airport), IL, États-Unis
 FER – Fergusons Gulf, Kenya
  FES – Festus Memorial Airport, MO, États-Unis
  FET – Fremont Municipal Airport, NE, États-Unis
  FEW – Francis E. Warren Air Force Base, WY, États-Unis
 FEZ – Fès (Saiss), Maroc

FF

  FFA – Kill Devil Hills (First Flight Airport), NC, États-Unis
  FFC – Peachtree City Airport-Falcon Field, GA, États-Unis
 FFD – Fairford RAF Station, England, Royaume-Uni
  FFL – Fairfield Municipal Airport, IA, États-Unis
  FFM – Fergus Falls Municipal Airport, MN, États-Unis
  FFO – Dayton (Wright-Patterson Air Force), OH, États-Unis
  FFT – Frankfort (Capital City Airport), KY, États-Unis
 FFU – Futaleufu, Chili

FG

 FGD – F'derik, Mauritanie
 FGI – Apia (Fabali Si), Samoa
 FGL – Fox Glacier, Nouvelle-Zélande
 FGU – Fangatau, Polynésie française
  FGX – Flemingsburg (Fleming-Mason), KY, États-Unis

FH

  FHK – Fort Zucker (Knox Army Heliport), AL, États-Unis
  FHU – Fort Huachuca (Sierra Vista), AZ, États-Unis
 FHZ – Fakahina, Polynésie française

FI

  FIC – Fire Cove, AK, États-Unis
  FID – Fishers Island (Elizabeth Field), NY, États-Unis
 FIE – Fair Isle, Royaume-Uni
 FIG – Fria, Guinée
 FIH – Kinshasa (Ndjili) airport, République démocratique du Congo
  FIK – Finke, Territoire du Nord, Australie
  FIL – Fillmore Airport, UT, États-Unis
 FIN – Finschhafen, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  FIT – Fitchburg Municipal Airport, MA, États-Unis
  FIV – Five Fingers Coast Guard Heliport, AK, États-Unis
  FIZ – Fitzroy Crossing, Australie occidentale, Australie

FJ

 FJR – Fujairah International Airport, Émirats arabes unis

FK

  FKB – Karlsruhe/Baden-Baden Airport, Rheinmünster-Söllingen, Allemagne
 FKH – Fakenham (RAF Station), Angleterre, Royaume-Uni
 FKI – Kisangani Bangoka, République démocratique du Congo
 FKJ – Fukui, Japon
  FKL – Franklin (Venango Regional Airport), PA, États-Unis
  FKN – Franklin Municipal Airport, VA, États-Unis
 FKQ – Fakfak, New Guinea, Indonésie
  FKR – Frankfort Municipal Airport, IN, États-Unis
 FKS – Fukushima, Japon

FL

 FLA – Florencia, Colombie
 FLB – Floriano, Piauí, Brésil
  FLC – Falls Creek, Australie
  FLD – Fond du Lac County Airport, WI, États-Unis
  FLE – Petersburg (Fort Lee Heliport), Virginie, États-Unis
  FLF – Flensburg, Allemagne
  FLG – Flagstaff Pulliam Airport, AZ, États-Unis
 FLH – Flotta Isle, Royaume-Uni
 FLI – Flateyri (Holt), Islande
  FLJ – Falls Bay, AK, États-Unis
  FLL – Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, FL, États-Unis
 FLM – Filadelfia, Paraguay
 FLN – Florianópolis - Hercilio Luz, SC, Brésil
  FLO – Florence Regional Airport, SC, États-Unis
  FLP – Flippin (Marion County), AR, États-Unis
 FLR – Florence (Peretola), Italie
  FLS – Flinders Island, Tasmanie, Australie
  FLT – Flat Airport, AK, États-Unis
  FLU – New York (Flushing Airport), NY, États-Unis
  FLV – Fort Leavenworth (Army Air Field), KS, États-Unis
 FLW – Santa Cruz (Flores Island), Açores, Portugal
  FLX – Fallon Municipal Airport, NV, États-Unis
  FLY – Finley, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

FM

 FMA – Formosa, Argentine
  FMC – Five Mile Airport, AK, États-Unis
  FME – Fort Meade (Odenton), MD, États-Unis
  FMH – Falmouth (Otis National Guard), MA, États-Unis
 FMI – Aéroport de Kalemie, République démocratique du Congo
  FMM – Aéroport de Memmingen, Allemagne
  FMN – Farmington (Four Corners), Nouveau-Mexique, États-Unis
  FMO – Munster/Osnabruck (Greven), Allemagne
  FMS – Fort Madison Municipal Airport, IA, États-Unis
  FMY – Fort Myers (Page Field), FL, États-Unis
  FMZ – Fairmont State Airfield, NE, États-Unis

FN

 FNA – Freetown (Lungi Airport), Sierra Leone
  FNB – Falls City (Brenner Field), NE, États-Unis
 FNC – Aéroport de Funchal, Madeira, Portugal
 FNE – Fane, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 FNG – Fada Ngourma, Burkina Faso
 FNH – Fincha, Éthiopie
  FNI – Nîmes/Arles-Camargue (Garons), France
 FNJ – Pyongyang - Sunan, North Korea
  FNK – Fin Creek, AK, États-Unis
  FNL – Fort Collins-Loveland Municipal Airport, CO, États-Unis
  FNR – Funter Bay Seaplane Base, AK, États-Unis
  FNT – Bishop International Airport, Flint, Michigan, États-Unis
 FNU – Aeroporto Ernesto Campanelli, Oristano-Fenosu, Italia

FO

 FOA – Foula, iles Shetland, Royaume-Uni
  FOB – Fort Bragg, CA, États-Unis
 FOC – Fuzhou, Chine
  FOD – Fort Dodge Regional Airport, IA, États-Unis
  FOE – Topeka (Forbes Field), KS, États-Unis
 FOG – Foggia (Gino Lisa), Italie
  FOK – Westhampton Beach, NY, États-Unis
 FOM – Foumban, Cameroun
 FON – Fortuna, Costa Rica
 FOO – Numfoor, Indonésie
  FOP – Forest Park, GA, États-Unis
 FOR – Aéroport international de Fortaleza, CE, Brésil
  FOS – Forrest, Australie occidentale, Australie
  FOT – Forster, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
 FOU – Fougamou, Gabon
  FOX – Fox, AK, États-Unis
 FOY – Foya, Liberia

FP

 FPO – Freeport International Airport, Grand Bahama, Bahamas
  FPR – Fort Pierce (St. Lucie County), FL, États-Unis
  FPY – Perry-Foley Airport, FL, États-Unis

FQ

  FQT – Merville/Calonne, France

FR

  FRA – Francfort international, Allemagne
  FRB – Forbes, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
 FRC – Franca, SP, Brésil
  FRD – Friday Harbor Airport, Comté de San Juan (Washington), États-Unis
 FRE – Fera Island, Îles Salomon
  FRF – Francfort (US Air Force), Allemagne
  FRG – Long Island (Farmingdale), NY, États-Unis
  FRH – French Lick Municipal Airport, IN, États-Unis
  FRI – Fort Riley (Junction City), KS, États-Unis
  FRJ – Fréjus, France
 FRK – Fregate Island, Seychelles
 FRL – Forlì, Italie
  FRM – Fairmont Municipal Airport, MN, États-Unis
  FRN – Fort Richardson (Anchorage), AK, États-Unis
 FRO – Floro, Norvège
  FRP – Fresh Water Bay, AK, États-Unis
 FRQ – Feramin, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  FRR – Front Royal (Warren County), VA, États-Unis
 FRS – Flores, Guatemala
 FRU – Aéroport international de Manas, Kirghizistan
 FRW – Francistown, Botswana
  FRY – Fryeburg (Eastern Slopes), ME, États-Unis
  FRZ – Fritzlar Air Base, Allemagne

FS

  FSC – Figari sud Corse, France
  FSD – Aéroport régional de Sioux Falls (Joe Foss Field), SD, États-Unis
  FSE – Fosston Municipal Airport, MN, États-Unis
  FSI – Fort Sill (Army Air Field), OK, États-Unis
  FSK – Fort Scott Municipal Airport, KS, États-Unis
  FSL – Fossil Downs, Australie occidentale, Australie
  FSM – Fort Smith Municipal Airport, AR, États-Unis
  FSN – Fort Sheridan, IL, États-Unis
  FSO – Highgate (Franklin County), VT, États-Unis
 FSP – Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon
 FSS – Forres, Royaume-Uni
  FST – Fort Stockton (Pecos County), TX, États-Unis
  FSU – Fort Sumner Municipal Airport, NM, États-Unis
 FSZ – Shizuoka Airport, Japon

FT

 FTA – Futuna Island, Vanuatu
 FTE – El Falate, Argentina
  FTG – Denver (Front Range Airport), CO, États-Unis
 FTI – Fitiuta, Samoa américaines
  FTK – Fort Knox (Godman Army Air Field), KY, États-Unis
  FTL – Fortuna Ledge, AK, États-Unis
  FTT – Fulton, MO, États-Unis
 FTU – Fort Dauphin, Madagascar
 FTV – Masvingo, Zimbabwe
  FTW – Fort Worth Meacham Airport, TX, États-Unis
 FTX – Fort Rousset, République du Congo
  FTY – Atlanta (Brown Field), GA, États-Unis

FU

 FUB – Fulleborn, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 FUE – Fuerteventura, Canaries, Espagne
 FUG – Fuyang, Chine
 FUJ – Fukue, Japon
 FUK – Aéroport de Fukuoka, Kyushu, Japon
  FUL – Fullerton Municipal Airport, CA, États-Unis
 FUM – Fuma, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 FUN – Funafuti, Tuvalu
 FUO – Fuoshan, Chine
  FUT – Futuna, Wallis-et-Futuna, France

FV

  FVX – Farmville Municipal Airport, VA, États-Unis

FW

  FWA – Fort Wayne International Airport, IN, États-Unis
  FWC – Fairfield Municipal Airport, IL, États-Unis
  FWH – Fort Worth (Carswell Air Force), TX, États-Unis
  FWL – Farewell Airport, AK, États-Unis
 FWM – Fort William, Royaume-Uni
  FWS – Fort Worth (Spinks Airport), TX, États-Unis

FX

  FXE – Fort Lauderdale Executive Airport, FL, États-Unis
  FXM – Flaxman, AK, États-Unis
 FXO – Cuamba (Nova Freixo), Mozambique
  FXY – Forest City Municipal Airport, IA, États-Unis

FY

  FYM – Fayetteville Municipal Airport, TN, États-Unis
 FYN – Fuyun, Chine
 FYT – Faya, Tchad
  FYU – Fort Yukon Airport, AK, États-Unis
  FYV – Fayetteville (Drake Field), AR, États-Unis

FZ

  FZG – Fitzgerald Municipal Airport, GA, États-Unis
  FZI – Fostoria Metro Airport, OH, États-Unis
 FZO – Filton, Royaume-Uni

F